Якушкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Якушкино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Якушкино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Якушкино — село в Нурлатском районе Татарстана.
 Якушкино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.